Steinmann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adelheid Steinmann (1866–1925), deutsche Frauenrechtlerin und Politikerin
 Adnan Durić-Steinmann (* 1977), deutscher Musiker, Musikproduzent und Labelbetreiber
 Alexander Steinmann, deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Alfred Steinmann (1892–1974), Schweizer Ethnologe
 Alphons Steinmann (1880–1936), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Arnold Steinmann-Bucher (1849–1942), schweizerisch-deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Publizist
 Benita Steinmann (1940–1996), deutsche Puppenspielerin
 Claudia Steinmann-Peczinka (* 1968), Schweizer Unternehmerin, Moderatorin und Synchronschwimmerin
 Daniel Steinmann (1779–1839), Schweizer Kaufmann und Politiker
 Danny Steinmann (1942–2012), US-amerikanischer Filmregisseur
 Dieter Steinmann (* 1950), deutscher Leichtathlet
 Dimitri Steinmann (* 1997), Schweizer Squashspieler
 Elly Steinmann (1921–2009), deutsche Publizistin und Friedensaktivistin
 Ernst Steinmann (1866–1934), deutscher Kunsthistoriker
 Eugen von Steinmann (1839–1899), deutscher Landrat
 Friedrich Arnold Steinmann (1801–1875), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Fritz Steinmann (1872–1932), Schweizer Chirurg

 George Steinmann (* 1950), Schweizer Bildender Künstler und Bluesmusiker
 Gustav Steinmann (1856–1929), deutscher Geologe und Paläontologe

 Helge Steinmann a.k.a. Bomber One (* 1969), deutscher Graffiti-Künstler und Designer
 Heinz Steinmann (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Henrik Steinmann (1932–2009), ungarischer Insektenkundler
 Horst Steinmann (* 1934), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Horst Steinmann (Politiker), deutscher Unternehmer und Politiker (FDP)
 Jacob Steinmann (1599–1658), deutscher Verwaltungsbeamter 
 Joachim Steinmann (Chaim; * 1949), deutscher Künstler und Politiker (CDU)
 Johann Jacob Steinmann (1800–1844), Schweizer Maler und Lithograf
 Josef Johann Steinmann (auch Joseph Steinmann; 1779–1833), österreichischer Pharmazeut und Chemiker
 Klaus-Jürgen Steinmann (* 1941), deutscher Schauspieler
 Kurt Steinmann (* 1945), Schweizer Altphilologe
 Lenhart Steinmann, Schweizer Wundarzt
 Lisa Steinmann (* 1966), deutsche Politikerin (SPD)

 Matti Steinmann (* 1995), deutsch-finnischer Fußballspieler
 Max Steinmann (1842–1911), deutscher Generalmajor
 Othmar Steinmann (1932–2012), deutscher Physiker
 Otto Steinmann (1831–1894), deutscher Politiker

 Rico Steinmann (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Robert Steinmann (* 1974), deutscher Eishockeyspieler
 Roger Steinmann (* 1961), Schweizer Filmregisseur
 Rolf Steinmann (1942–1986), deutscher Fußballspieler
 Samuel Steinmann (1923–2015), norwegischer Auschwitzüberlebender 
 Tobias Steinmann (um 1556–1631), deutscher Verleger, Buchdrucker und Politiker
 Ulrich Steinmann (1906–1983), deutscher Volkskundler und Museumsleiter
 Valerie Steinmann (1921–2011), Schweizer Schauspielerin
 Veit Steinmann (* 1988), deutscher Jazzmusiker

 Wulf Steinmann (1930–2019), deutscher Physiker und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Gustav Steinmann Orgelbau, deutsche Orgelbauwerkstatt
 Steinmann-Zeichen, Zeichen als Hinweis auf eine Schädigung der Menisken im Kniegelenk
 Steinmännchen, Wegmarkierung zur Erleichterung der Orientierung
 Steinman

Weblinks 
 Steinmann bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname